Cette liste non exhaustive répertorie les principaux châteaux au Liban classés par région.

Elle inclut les châteaux ou forteresses au sens large du terme, quel que soit leur état de conservation (ruines, bâtiments d'origine ou restaurés) et leur statut.

Gouvernorat du Nord
Château Saint-Gilles à Tripoli
Tour du Lion
Fort de Mseilha
Château de Iaal

Gouvernorat du Mont-Liban
Château de Byblos
Château de Moussa
Qalaat Faqra (ruines)

Gouvernorat du Sud-Liban
Château de Sidon
Château Saint-Louis (Sidon)

Gouvernorat de Nabatieh
Toron des chevaliers
Forteresse de Beaufort

Gouvernorat de la Bekaa
Fort de Rachaya

Notes et références 

 
Chateaux
Liban